Bulawayo, ou Bulauáio, é uma cidade e distrito do Zimbábue que possui status de província. É a segunda cidade mais populosa do país, ficando somente atrás da capital, Harare.

Historia
A cidade foi fundada pelo rei Ndebele, Lobhengula, filho do rei Mzilikazi, nascido de Matshobana, que se estabeleceu no Zimbábue moderno por volta da década de 1840. O nome Bulawayo vem da palavra bulala de Ndebele e é traduzido como "aquele a ser morto".

Na época Lobengula, era um príncipe lutando para ascender ao trono de seu pai Mzilikazi. Era comum na época as pessoas se referirem a Bulawayo como "KoBulawayo UmntwaneNkosi", "um lugar em que eles estão lutando ou se levantando contra o príncipe". 

Na década de 1860, a cidade foi influenciada por europeus. Muitas potências coloniais lançaram olhares sobre Bulawayo e terras ao redor por causa de sua localização estratégica. A Grã-Bretanha fez uso da iniciativa privada com as empresas Cecil Rhodes e a Chartered Company.

Durante a Guerra de Matabele, em 1893, as tropas britânicas da Companhia da África do Sul invadiram e forçaram o rei Lobengula a evacuar, depois de detonar suas munições e atear fogo na cidade. Em 4 de novembro de 1893, Leander Starr Jameson, declarou Bulawayo como conquistada pela Grã Bretanha.

Em 1897, a nova cidade de Bulawayo adquiriu o status de município no sistema colonial britânico, e o tenente-coronel Harry White foi apontado como um dos primeiros prefeitos. 

Desde o final do século 20, Bulawayo sofreu uma queda acentuada nos padrões de vida, coincidindo com a grave crise econômica que afeta o país. Os principais problemas incluem pouco investimento e efeitos da corrupção e do nepotismo no governo. A maioria dos habitantes originais da cidade e seus descendentes migraram para o sul, para a África do Sul. Desde 1992, a escassez de água, devido à falta de expansão de instalações e suprimentos, tornou-se cada vez mais frequente e severa, tendo a região um grande surto de cólera em 2008.

Infraestrutura 
Bulauáio possui uma das mais importantes estações ferroviárias do Caminho de Ferro de Machipanda, que a conecta ao porto da Beira e à Harare. A mesma estação recebe as composições ferroviárias da Ferrovia Cabo-Cairo.

Naturais de Bulawayo 
É a cidade natal de Charlene Lynette Wittstock, a atual princesa de Mônaco.

Galeria 

Províncias do Zimbabwe
Cidades do Zimbabwe
Distritos do Zimbabwe